Calligypona är ett släkte av insekter som beskrevs av Sahlberg 1871. Calligypona ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sporrstritar
Calligypona